Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 12. Wahlperiode (1990–1994).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1990 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

 Oskar Lafontaine (SPD) nahm sein im Wahlkreis Saarbrücken I erworbenes Mandat nicht an und trat nicht in den Bundestag ein.

Im 12. Bundestag gab es eine gewisse Verjüngung (43 Abgeordnete waren zwischen 21 und 35 Jahre alt und das Durchschnittsalter sank auf 48,8 Jahre), sowie einen nochmaligen Anstieg der Zahl der Abgeordneten aus dem öffentlichen Dienst (und hier insbesondere aus Bildungsberufen (106 Lehrer) sowie aus der technischen Intelligenz), eine weitere Akademisierung. Der Frauenanteil stieg sprunghaft von 16 Prozent (11. Bundestag) auf 22 Prozent. Elf Mandatsträgerinnen gaben als Beruf Hausfrau an. Mehr als die Hälfte (55 %) der 128 Abgeordneten aus den neuen Bundesländern waren bereits seit April 1990 Abgeordnete der (demokratisch gewählten) 10. Volkskammer der DDR.

Den 17 Abgeordneten der PDS und den 8 Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen wurde der Fraktionsstatus nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verweigert.   Das Bundesverfassungsgericht wies im Juli 1991 eine Klage der PDS gegen diese Entscheidung zurück; den beiden Parteien wurde der Status einer parlamentarischen Gruppe zugebilligt.
Im Unterschied zu einer Fraktion durften weder eigene Geschäftsordnungsanträge eingebracht noch namentliche Abstimmungen beantragt werden; eine Beteiligung an Untersuchungsausschüssen war erlaubt. Zudem erhielten beide Parteien nur etwa 50 Prozent des Geldes, das Fraktionen ihrer Größe zugestanden hätte. Die Beträge betrugen bei der Gruppe der PDS auf 425.000 DM monatlich und für die Gruppe Bündnis 90/Die Grünen rund 328.000 DM monatlich.

Präsidium 
 Präsident des Deutschen BundestagesRita Süssmuth (CDU)
 Vizepräsidenten des Deutschen BundestagesHelmuth Becker (SPD)Hans Klein (CSU)Renate Schmidt (SPD) Dieter-Julius Cronenberg (FDP)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-Bundestagsfraktion:Alfred Dregger bis 25. November 1991 Wolfgang Schäuble ab 25. November 1991
 SPD-Bundestagsfraktion: Hans-Jochen Vogel bis 12. November 1991 Hans-Ulrich Klose ab 12. November 1991
 FDP-Bundestagsfraktion:Hermann Otto Solms
 Gruppe der PDS:Gregor Gysi
 Gruppe Bündnis 90/Die Grünen:Werner Schulz

Bundesregierung 
 17. Januar 1991 Helmut Kohl wird mit 378:257:9 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Kohl IV

Ausschüsse 
 Der 12. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 12. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 12